Дмитрий Малышев:
 Малышев, Дмитрий Алексеевич (1970—2015) — российский преступник.
 Малышев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1965) — российский предприниматель, международный общественный деятель.